Die Liste der Spieler des VfB Stuttgart umfasst alle namentlich bekannten Spieler, die für die erste Fußballmannschaft des deutschen Sportvereins VfB Stuttgart (bis 1912 FV Stuttgart und Kronen-Klub Cannstatt) mindestens einen Pflichtspieleinsatz in der Liga, dem DFB-Pokal oder einem offiziellen Europapokalwettbewerb der ersten Mannschaft hatten.

Legende 

Für den Zeitraum vor 1945 sind die Einsätze nur rudimentär eruierbar. Die betroffenen Spieler sind mit einem „?“ für Anzahl der Einsätze/Tore unbekannt beziehungsweise „+“ für weitere Einsätze/Tore wahrscheinlich gekennzeichnet.

Liste 
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten nacheinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Die Liste befindet sich auf dem Stand des Saisonendes 2021/22.

Literatur 
 Hardy Grüne: Der VfB in Zahlen. In: Mit dem Ring auf der Brust: Die Geschichte des VfB Stuttgart. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2006, ISBN 978-3-89533-593-8, S. 266 ff.
 Hans Blickensdörfer: 100 Jahre VfB Stuttgart. VfB Stuttgart, 1992, ISBN 3-9802290-4-1
 Harald Jordan: Mythos VfB. DMZG Druck- und Medienzentrum Gerlingen, 2005, ISBN 3-927286-59-1
 Hardy Grüne, Lorenz Knieriem: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 8: Spielerlexikon 1890–1963. Agon-Sportverlag, Kassel 2006, ISBN 3-89784-148-7.

Weblinks 
 Spielerdatenbank. weltfussball.de
 Spielerdatenbank. rsssf.com (englisch)

!
Stuttgart Vfb
Fussballspieler Stuttgart Vfb